

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет – Сараево 1984 - Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры 1984
Итоги зимних Олимпийских игр